Goldfuß ist der Familienname folgender Personen:

 August Goldfuß (1782–1848), deutscher Paläontologe und Zoologe
 Gabriel Goldfuß (um 1610–um 1683), deutscher Baumeister
 Hansi Goldfuß (* ca. 1960), deutscher Schlagersänger (Leberkäs mit Ei)
 Janina Goldfuß (* 1983), deutsche Leichtathletin
 Jürgen W. Goldfuß (* 1946), deutscher Unternehmensberater und Autor

Weiteres
 Goldfuß (Adelsgeschlecht), schlesisches Adelsgeschlecht
 Goldfuß, Märchen von Jean-François Bladé
 Geigenbau Goldfuss, Instrumentenbauer
 Pé de Ouro (Goldfuß), Ehrenbezeichnung des herausragenden brasilianisch-deutschen Fußballprofis Arthur Friedenreich (* 1892–† 1969)